Табела изотопа (подељена) показује исту схему у деловима.

Табела изотопа показује све познате изотопе хемијских елемената, поређане по растућим атомским бројевима (броју протона, атомски број, симбол -{Z}-) слева надесно, и растућим бројем неутрона (симбол -{N}-) одозго надоле. Времена полуживота су означена бојом кућице за сваки изотоп према схеми десно. Боја оквира показује време полуживота најстабилнијег изомера. Свака тачка уцртана на графикону тако представља нуклид познатог или хипотетичког хемијског елемента. Овај систем уређења нуклида може понудити бољи увид у карактеристике изотопа од познатијег периодног система, који приказује само елементе, а не њихове изотопе. Графикон нуклида познат је и као Сегров графикон, по италијанском физичару Емилију Сегру.

Референце

Спољашње везе 

 Интерактивна Табела нуклида Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) са подацима о ~3000 језгара.
 Веза на друге Дијаграме нуклида, укључујући штампане постере и штампане чланке.
 Chart of the Nuclides 2014 (Japan Atomic Energy Agency)
  Interactive Chart of Nuclides (Brookhaven National Laboratory)
 Karlsruhe Nuclide Chart – New 10th edition 2018
 Nucleonica web driven nuclear science
 IAEA Live Chart of Nuclides
  app for mobiles:   Android   or   Apple   - for PC use The Live Chart of Nuclides - IAEA 
 The Colourful Nuclide Chart, by Dr Edward Simpson of Australian National University.
 Another example of a Chart of Nuclides from Korea Data up to Jan 1999 only